Kotaluodot kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kotaluodot (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax, 
 Kotaluodot (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar